Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa
Faculdade de Ciências Médicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo
Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp
Faculdade de Ciências Médicas de Pernambuco
Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais
Faculdade de Ciências Médicas de Santos
Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
Faculdade de Ciências Médicas de Campina Grande
Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora

Desambiguações de organizações